Andrés Prieto Urrejola – ex calciatore cileno
 Fernanda Urrejola – attrice cilena
 José Ignacio Prieto Urrejola – ex calciatore cileno